Cruel Sister – ballata medievale inglese
 Cruel Sister – composizione per archi di Julia Wolfe
 Cruel Sister – album dei Pentangle del 1970
 Cruel Sister – album di Rachel Unthank and the Winterset del 2005